Schade, dass sie eine Hure war oder auch Schade, dass sie eine Hure ist steht für:

 Deutscher Titel der Tragödie ’Tis Pity She’s a Whore von John Ford (Dramatiker) (1633)
 Schade, dass sie eine Hure war (Oper), Oper von Anno Schreier (2019)